Hasenjaeger ou Hasenjäger ou Hesenjager est un nom propre germanique qui peut faire référence à :

Patronyme 

  (1888-1972), homme politique allemand ;
 Gisbert Hasenjaeger (1919-2006), mathématicien et logicien allemand ;
 Daphne Hasenjager (1929-), athlète sud-africaine de sprint ;
  (1899-1970), ingénieur civil allemand.

Toponyme 

 , lac des États-Unis dans le comté de Putnam et l'état de Floride.

Patronyme germanique
Patronyme allemand